Kolumbianer steht für:

 Afrokolumbianer, Kolumbianer mit afrikanischen Vorfahren
 Rotblauer Kolumbianer, Süßwasserfisch aus der Familie der Echten Salmler

Siehe auch:
 Kolumbianische Staatsangehörigkeit